Биссе́-ла-Пьер () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Лень. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21078.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 76 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 43 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 35 были экономически активными, 8 — неактивными (показатель активности — 81,4 %, в 1999 году было 70,4 %). Из 35 активных жителей работали 33 человека (22 мужчины и 11 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 8 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Биссе-ла-Пьер 

Коммуны департамента Кот-д’Ор